Tamils, een volk uit het uiterste zuiden van India en Sri Lanka;
Tamil (taal), de taal gesproken door de Tamils, lid van de Dravidische taalfamilie.